

Zoologie 
 Le nom rouge-gorge est le nom vernaculaire donné à plusieurs oiseaux passeriformes.

Culture

Musique 
 Rouge-gorge est une chanson de Renaud
 Rouge Gorge est le nom de scène de l'auteur-compositeur-interprète français Robin Poligné.
Rouge-gorge est une chanson de Gérard Manset.

Cinéma 
 Rouge-gorge est un film de Pierre Zucca, sorti en 1985.

Théâtre 
 Mon rouge-gorge... est une pièce de théâtre en un acte de Mikho Mossoulichvili (2012).

Revue 
 Rouge Gorge est une revue apériodique de dessin créée en 2003.

Philatélie 

 Rouge Gorge est un timbre-poste émis le  par La Poste française.

Alimentaire 
 Le rouge-gorge est le symbole du "A" de Auchan et des produits Auchan.